Пеней — річковий бог у давньогрецькій міфології.
 Пеней — давньогрецький художник.

Топоніми
 Пеней — річка у Фессалії.
 Пеней — річка на Пелопоннесі.
 Пеней — озеро в Греції.